Шатунов — русская фамилия. Известные носители:
 Шатунов, Владимир Фёдорович (род. 1948) — советский борец классического стиля, заслуженный тренер России.
 Шатунов, Максим Юрьевич (1979—2009) — майор ЦСН ФСБ РФ.
 Шатунов, Олег Александрович (род. 1967) — российский волейболист.
 Шатунов, Сергей Петрович (род. 1964) — журналист и телеведущий, продюсер, педагог, пресс-секретарь Россотрудничества.

См. также 
 Шатуново
 Шатуновский
 Шатуновка